Oberst steht für:
 Oberst, militärischer Dienstgrad
 Oberst, Vorsitzender einer Schützenbruderschaft
 Oberst (Wuppertal), Ortslage in Wuppertal
 Oberst, eine Zigarettenmarke der Firma Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik

Oberst ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Oberst Jr. (* 1965), US-amerikanischer Schauspieler
 Conor Oberst (* 1980), US-amerikanischer Musiker
 Eugene Oberst (1901–1991), US-amerikanischer Leichtathlet
 Marco Oberst (* 1996), österreichischer Fußballspieler
 Maximilian Oberst (1849–1925), deutscher Chirurg
 Werner Oberst (1891–?), preußischer Landrat

Sonstiges:
 Oberstbreen, Gletscher im Königin-Maud-Land, Antarktika

Siehe auch:

 Oberst-Block 
 Obers
 Oberste